Damernas turnering i basket vid olympiska sommarspelen 2012 spelades i månadsskiftet juli/augusti 2012 i London i Storbritannien. Tolv lag med tolv spelare i varje deltog.

Medaljörer

Deltagande nationer

Spelartrupper

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Slutspel

Referenser
London 2012, Basket, Program

Basket vid olympiska sommarspelen 2012